R-13 kan avse:

R-13 – ett av handelsnamnen på trifluorklormetan
R-13 (robot) – en sovjetisk kärnvapenrobot
ROT13 – ett enkelt förskjutningschiffer